HPN est un sigle qui peut signifier :
 hémoglobinurie paroxystique nocturne ;
 hépatopancréatite nécrosante ;
 hydrocéphalie à pression normale.

HPN est un code qui peut signifier :
 Aéroport du comté de Westchester, aéroport régional américain du comté de Westchester, dans l'État de New York, aux États-Unis, selon les codes AITA des aéroports ;
 véhicule de police de Poméranie (Pologne), selon les codes des plaques d'immatriculation polonaises.

Abréviation
Code